Blümel oder Blumel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Blümel (1884–1943), österreichischer Pianist und Komponist

 Christian Blümel (* 1982), deutscher Schauspieler
 Christoph Blümel (um 1630–?), deutscher Theaterschauspieler
 Franz Blümel (1839–1916), österreichischer Komponist, Musiklehrer und Chormeister 
 Gernot Blümel (* 1981), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gonzalo Blumel Mac-Iver (* 1978), chilenischer Politiker
 Harry Blümel (* 1964), österreichischer Sänger, Moderator und Entertainer
 Ina Blümel, deutsche Bibliotheks- und Informationswissenschaftlerin sowie Architektin
 Johann Blümel (1890–1959), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Blümel (* 1938), deutscher Bildhauer
 Karl Blümel (* 1948), österreichischer Maler
 Otto Blümel (1881–1973), deutscher Möbel- und Produktdesigner
 Paul Blümel (1902–nach 1984), deutscher Bürgermeister und Jurist
 Sabine Blümel (* 1958), deutsche Kommunalpolitikerin
 Sandro Blümel (* 1990), deutscher Synchronsprecher
 Walter Blümel (1921–1997), deutscher Maler, Bildhauer und Dichter
 Willi Blümel (1929–2015), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wolf Dieter Blümel (* 1943), deutscher Geograph

 Yara Blümel (* 1974), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Blüml
 Blümle
 Blümml